Upòr ima lahko več pomenov:

 upor sredstva je sila, ki deluje na telo pri gibanju po sredstvu
 električni upor je v fiziki fizikalna količina, določena kot razmerje med električno napetostjo na bremenu in električnim tokom skozi to breme
 upor je v elektrotehniki elektrotehniški element, ki na račun prejetega električnega dela oddaja Joulovo toploto
 upor (družba) je tudi dejanje nestrinjanja z nečim

Zunanje povezave 

Elektrika in magnetizem
Elektrotehnika
Mehanika